Uztarroz är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Uztarroz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Uztarroz är huvudsakligen kuperad. Uztarroz ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Uztarroz. Runt Uztarroz är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ochagavía,  km väster om Uztarroz. I omgivningarna runt Uztarroz växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra